El término Palencia (o variantes) puede referirse a:

Lugares 
En España:

 Palencia, ciudad de Castilla y León, España, capital de la provincia de Palencia, que ha dado nombre a varias ciudades en el Nuevo Mundo;
 Provincia de Palencia, en la comunidad autónoma de Castilla y León;
 Palentino, gentilicio de Palencia ciudad y provincia;
 Palencia (circunscripción electoral) w:en;
 Universidad de Palencia: primera universidad creada en España;
 Faymasa Palencia, equipo de baloncesto de la ciudad de Palencia, España;
 Club de Fútbol Palencia, equipo de fútbol de la ciudad de Palencia, España;
 Diócesis de Palencia;
 Diputación de Palencia;
 Palencia de Negrilla, provincia de Salamanca;
 Negrilla de Palencia, provincia de Salamanca;
 Palenciana, provincia de Córdoba.

En América:
 Palencia, localidad del Departamento de Guatemala, Guatemala;
 Pico Palencia, accidente orográfico en el Departamento de Guatemala, Guatemala;
 Río La Palencia, afluente del río San Juan, Venezuela.

Apellido 
 Palencia, apellido

Personajes con el primer apellido Palencia
 Alfonso de Palencia (1423-1492), escritor, humanista, historiador y lexicógrafo español;
 Benjamín Palencia (1894-1980), pintor español;
 Brina Palencia (1984), actriz de doblaje estadounidense;
 Francisco Palencia (1973), futbolista mexicano;
 Miguel Palencia Calvo (1984), futbolista español.

Personajes con el segundo apellido Palencia
 Ángel González Palencia (1889-†1949), arabista y crítico literario español;
 Belisario Domínguez Palencia (1863-†1913) médico y político mexicano;
 Mario Moya Palencia (1933-†2006), político mexicano.